Brătulești se poate referi la:
 Localități din România:
 Brătulești, Galați
 Brătulești, Iași